

Patronyme 

 Jean de Nivelle (1422-1477), personnage médiéval français qui a donné son nom à une expression populaire et à des chansons satiriques ;
 Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692-1754), auteur dramatique français ;
 Robert Georges Nivelle (1856-1924), général français ;

Toponyme 

 Nivelle, commune française du département du Nord ;
 Nivelle, village de la commune belge de Visé en province de Liège.

Hydronyme 
 Nivelle, fleuve côtier des Pyrénées-Atlantiques.

Instrument 

 Nivelle, dispositif à bulle qui permet de disposer un instrument ou un dispositif verticalement ou horizontalement.

Arts 
 Jean de Nivelle, un opéra (édité en 1880) en trois actes de Léo Delibes (livret de Edmond Gondinet et Philippe Gille)
 Jean de Nivelle, un conte écrit en 1983 par Pierre-Jakez Hélias ;

Voir aussi 
 Nivelles, ville de Belgique.
 Jean de Nivelles, personnage symbolique.

Homonymie de toponyme